Carrà puede referirse a:

 Carlo Carrà, pintor italiano
 Raffaella Carrà, cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana